Friedebach bezeichnet
 Friedebach (Krölpa), Ortsteil der Gemeinde Krölpa im Saale-Orla-Kreises, Thüringen
 Friedebach (Sayda), Stadtteil von Sayda im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Friedenbach